Reli Dakar 2009 bo na sporedu že tridesetič.

Opis etap

Dirka se bo začela v Buenos Airesu v Argentini in tam se bo po velikem krogu tudi končala. Le ta bo prvič izven Evrope in Afrike in sicer zaradi terorističnih groženj. Kjub temu da reli poteka v Južni Ameriki, ime Reli Dakar, ostaja nespremenjeno. Dan počitka bo desetega janurja v Valparaísu v Čilu.

Planirane etape

Viri in opombe 

Reli Dakar
2009 v športu